

Pessoas 
 Brian Danielson

Localidades 
 Danielson (Connecticut)

Outros 
 6132 Danielson
 Danielson Family

Desambiguação